Cette page répertorie les différentes gares connues sous le nom de Gare de Chamalières :

 la gare de Chamalières-sur-Loire, dite aussi gare de Chamalières, située dans la commune de Chamalières-sur-Loire, dans le département de la Haute-Loire ;

 la gare de Royat - Chamalières, située dans la commune de Chamalières, dans le département du Puy-de-Dôme.

Chamalières